Rejon małowyskiwski - jednostka administracyjna w obwodzie kirowohradzkim Ukrainy.

Głównym miastem tego rejonu jest Mała Wyska. W rejonie znajduje się 1 miejska rada, 1 osiedlowa rada i kilkanaście rad wiejskich.

W tym rejonie znajduje się też kopalnia uranu, która została uruchomiona w 2006 roku. Dostarcza ona wiele miejsc pracy.

Miejscowości rejonu

Przypisy